Kalliojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Palojärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, lat 62,82, long 30,50), 
 Koivujärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,00, long 26,77), 
 Kalliojärvi (sjö i Lappland, lat 66,75, long 25,88), 
 Kalliojärvi (sjö i Lappland, lat 66,67, long 26,72), 
 Kalliojärvi (sjö i Lappland, lat 66,53, long 28,65), 
 Kalliojärvi (sjö i Lappland, lat 66,48, long 28,20), 
 Kalliojärvi (sjö i Lappland, lat 66,32, long 27,37), 
 Kalliojärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Kalliojärvi (sjö i Lappland, lat 66,07, long 25,83), 
 Kalliojärvi (sjö i Kajanaland, lat 65,07, long 28,58), 
 Kalliojärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,77, long 27,38), 
 Kalliojärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,75, long 28,32), 
 Kalliojärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,25, long 29,98), 
 Kalliojärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,20, long 28,27), 
 Kalliojärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,02, long 28,00), 
 Kalliojärvi (sjö i Kajanaland, lat 63,98, long 29,40), 
 Kalliojärvi (sjö i Kajanaland, lat 63,90, long 28,48), 
 Kalliojärvi (sjö i Norra Karelen, lat 63,62, long 28,83), 
 Kalliojärvi (sjö i Mellersta Österbotten, lat 63,60, long 24,23), 
 Kalliojärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,58, long 27,63), 
 Kalliojärvi (sjö i Norra Savolax, lat 63,58, long 26,42), 
 Kalliojärvi (sjö i Mellersta Österbotten, lat 63,58, long 24,23), 
 Kalliojärvi (sjö i Norra Karelen, Pielisen Karjala), 
 Kalliojärvi (sjö i Norra Karelen, lat 63,50, long 29,82), 
 Kalliojärvi (sjö i Mellersta Finland), 
 Kalliojärvi (sjö i Norra Karelen, lat 63,18, long 28,98), 
 Kalliojärvi (sjö i Birkaland), 
 Kalliojärvi (sjö i Päijänne-Tavastland, lat 61,15, long 26,05), 
 Kalliojärvi (sjö i Päijänne-Tavastland, lat 60,98, long 25,92), 
 Kalliojärvi (sjö i Kajanaland, lat 64,00, long 28,93), 
 Kalliojärvi (sjö i Egentliga Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar